Bundy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bundy Hill (Connecticut)	
 Bundy Hill (New York)